Le terme disco peut désigner :

 le disco, un genre musical apparu dans les années 1970 ;
 une discothèque ou boîte de nuit.

Œuvres

Cinéma 
 Disco, film de Fabien Onteniente avec Franck Dubosc sorti en 2008 ;
 Disco, film norvégien réalisé par Jorunn Myklebust Syversen et sorti en 2019.

Musique 
 D.I.S.C.O., chanson du groupe français Ottawan sortie en 1979 ;
 Disco, album de remixes du groupe britannique Pet Shop Boys sorti en 1986 ;
 Disco, album de la chanteuse australienne Kylie Minogue sorti en 2020.

Divers 
  une enseigne du groupe Casino en Uruguay.